Judo na Poletnih olimpijskih igrah 2016. Tekmovanja so potekala v sedmih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Lestvica medalj

Moški

Ženske

Viri
 Izidi na RTV SLO  

 

2016
Športi Poletnih olimpijskih iger 2016